Las tipografías DejaVu son modificaciones de las tipografías Bitstream Vera diseñadas para una mayor cobertura del Unicode y para proveer más estilos. La familia Bitstream Vera estaba limitada principalmente a los caracteres de las porciones Basic Latin y Latin-1 Supplement del Unicode (casi equivalentes a ISO 8859-15), pero fue publicada con una licencia que permitía cambios. El proyecto de las tipografías DejaVu se inició con el propósito de «proveer un rango más amplio de caracteres [...] manteniendo la apariencia a través del proceso de desarrollo colaborativo». El desarrollo de las tipografías lo realiza muchos contribuyentes y se organiza por medio de un wiki y una lista de correo. Las tipografías DejaVu Sans y DejaVu Serif también son utilizadas en el propietario BlackBerry OS bajo los nombres de BBAlphaSans y BBAlphaSerif a partir de la versión 4.3 (en la versión 10 fueron sustituidas por los tipos de letra Slate).

Historia 

El proyecto de las tipografías DejaVu fue iniciado por Štěpán Roh. Con el tiempo, el proyecto absorbió otros proyectos que también existían para ampliar los tipos de letra Bitstream Vera; estos proyectos incluyen las tipografías Olwen Font Family, Bepa, Arev Fonts (sólo parcialmente), y las fuentes estándar de SUSE Linux. Las tipografías son software libre, y por lo tanto pueden ser incorporadas libremente. Las tipografías DejaVu pueden obtenerse del proyecto DejaVu en SourceForge. Algunas distribuciones de GNU (como Debian, openSUSE y Mandriva) incluyen tipografías DejaVu por defecto en su instalación. La ofimática de software libre LibreOffice también las incluye en sus paquetes de instalación.

Línea de tiempo

Rol de las escrituras tipográficamente incompatibles 

Recientemente ha habido algunas dudas dentro de la comunidad de DejaVu sobre el rol de las escrituras tipográficamente incompatibles con las escrituras tipográficamente similares al latín, griego y cirílico (LGC). En particular, el árabe se ha añadido, pero ha causado algunos problemas de compatibilidad de software. Además, las escrituras latinas y árabes tienen enfoques fundamentalmente diferentes a los tipos de letra: mientras que las tipografías latinas tienen versiones de palo seco y de gracias, las tipografías árabes tienen distinciones diferentes. Todavía no está claro cómo el proyecto debe manejar la mezcla entre los diferentes tipos de letra latinos y los diferentes tipos de letra árabes.

La incierta situación del alifato y otros alfabetos ha dado lugar a la creación de DejaVu LGC, un subconjunto de las tipografías DejaVu que sólo contiene caracteres latinos, griegos y cirílicos.

Cobertura 
DejaVu es un proyecto activo, que tiene por objeto la cobertura completa de las escrituras alfabéticas, abyads y símbolos con todos los caracteres que forman parte de los subconjuntos estandarizados de Unicode. La cobertura es ya considerable, aunque se necesita algo más de trabajo para incluir reglas más reticentes para obtener resultados claros en tamaños pequeños. También es necesario algo de trabajo para crear ligaduras en los estilos de palo seco y de gracia.

Unicode 

Para la versión 2.33, las tipografías DejaVu incluyen caracteres de los siguientes bloques Unicode:

Idiomas 

Para la versión 2.33, las tipografías DejaVu incluyen caracteres de los siguientes idiomas:

Referencias

Véase también
OpenDyslexic

Enlaces externos 
 
  (en inglés)
 DejaVu fonts (proyecto en SourceForge) (en inglés)
 Open source casts new mold for type design (artículo en c|net sobre las tipografías DejaVu) (en inglés)

Tipografías de código abierto
Proyectos de SourceForge
Familias tipográficas serif y sans-serif unificadas